Эльдора́до ( — «золотая страна») — мифическая южноамериканская страна, богатая золотом и драгоценными камнями. В бесплодных поисках Эльдорадо конкистадоры XVI века (такие, как Агирре и Орельяна) проложили новые пути в глубь Южной Америки.

Известны аналоги в Северной Америке — семь золотых городов и (далеко к северу) Сагеней. В переносном смысле «эльдорадо» называют место, где можно быстро обогатиться.

История поисков 
Первое появление сказания об этой стране связано с открытием Америки. По-видимому, на мысль о ней первых путешественников натолкнули рассказы туземцев.

Большой толчок легенде об Эльдорадо дали известия о сокровищах инков, доставленных из Перу в 1533 году в Санто Доминго в полной секретности, где это известие вызвало истинное потрясение; один человек в Панаме клялся, что «это был волшебный сон». Историк Овьедо — «что это не миф и не сказки». А поскольку корабль с сокровищами не останавливался ни в одном порту по пути следования, кроме самых главных, то это способствовало возникновению многочисленных слухов о якобы огромных богатствах, имеющихся в Южной Америке. Первый из четырёх кораблей, гружёный сокровищами, прибыл в Севилью в конце 1533 года. Королевскую кинту (пятину) доставил сам Эрнандо Писарро. После этого события желание найти сокровища стало главным стремлением новоприбывших в Новый Свет.

Испанский историк-иезуит Хосе де Акоста в «Естественной и нравственной истории Индии» пишет, что по Амазонке «несколько раз плавали испанцы, намереваясь открыть земли, славящиеся своими огромными богатствами, особенно ту землю, которую называют эль Дорадо, и Пайтити ()». По его сведениям, данные походы совершали сначала аделантадо Хуан де Салинас, а затем капитан Педро де Урсуа.

Первая экспедиция на поиски Эльдорадо была предпринята в 1535 Себастьяном де Белалькасаром, последняя — в 1775—1780 годах Николаем Родригесом. Немец Филипп фон Гуттен в 1541-45 гг. блуждал в поисках золотого города по побережью Венесуэлы. Последователи Гонсало Писарро и его племянника Орельяны искали Эльдорадо между реками Амазонкой и Ориноко, в Гвиане, на берегах озера . Хименес де Кесада был даже назначен королём «губернатором Эльдорадо», а некий испанец Хуан Мартинес распустил слухи о своём семимесячном пребывании в столице Эльдорадо — Маноа, где царствует некий Моксо, причём подробно описал устройство царского дворца, великолепие которого превосходит всякое вероятие. Сам правитель Моксо, по своему свидетельству, каждое утро весь вызолачивается, а перед отходом ко сну смывает с себя позолоту.

Поиски легендарного Эльдорадо дали очень ценные географические и этнографические результаты, но стоили многих жизней и больших материальных затрат. Определённый итог исканиям подвёл Хуан Родригес Фрейле в своей книге «Открытие и завоевание Новой Гранады» (1638):

И хотя правда, что капитаны, которые завоевали Перу и губернаторства Попаяна, и Венесуэлы, и этого Нового Королевства, всегда стремились к завоеванию Эльдорадо, что одно лишь его название воодушевляло испанцев на его завоевание, но так никогда и не смогли они его найти, хотя это стоило им многих жизней и больших затрат, и они даже не установили точное место, где бы оно находилось, несмотря на то, что были пройдены равнины, проплывая при этом [реки] Ориноко, Дарьен, реку Орельяна или Мараньон, и другие полноводные реки, и хотя на их берегах располагались большие поселения, так и не были найдены богатства, какие имеются в этом Новом Королевстве в его богатых [горных] рудниках. [Вот это и есть] подлинная причина, чтобы назвать его Эльдорадо.

Историческая основа 
Отправной точкой для складывания сказаний об Эльдорадо мог послужить обычай индейского племени чибча, когда вождя обмазывали глиной и посыпали золотым песком, пока тот не превратится в Эльдорадо, «золотого человека» (), после чего он купался в озере, оставляя драгоценные дары на его дне.

Как видно из доклада королевских чиновников Хуана де Сан Мартина и Антонио де Лебрихи, принявших личное участие в походе Хименеса де Кесады (июль 1539), его добыча в стране чибча уступала добыче Франсиско Писарро в стране инков:

Когда заместитель [Хименес де Кесада] вернулся в Тунху, было взвешено имевшееся золото, и взвешенное составило (как в том, что было захвачено в Тунхе, так и у Согамосо и другое небольшое количество золота, захваченное в крае) вес в «сто девяносто одна тысяча и сто девяносто четыре песо чистого золота», и другого, более низкопробного, золота тридцать семь тысяч двести тридцать восемь песо, и другого золота, называемого золотой лом, набралось восемнадцать тысяч триста девяносто песо. Была захвачена «одна тысяча восемьсот пятнадцать изумрудных камней», среди которых имеются высококачественные камни, одни крупные, а другие — маленькие, и многообразные.

Из этого доклада следует, что большую и лучшую часть сокровищ местные правители, оказавшие сопротивление, спрятали от испанцев. Слухи о золотых дарах вышли далеко за пределы границ муисков, достигнув пределов Центральных Анд, земель инков, где её услышали люди Себастьяна де Белалькасара, которого они сподвигли двинуться на север, в земли Южной Колумбии. Экспедиции Гонсало Хименеса де Кесады открыли в землях чибча-муисков легендарное озеро Гуатавита — реальный прототип мифического Эльдорадо. Первым, кто предложил осушить озеро, чтобы добыть из него сокровища, стал Сьеса де Леон. Рационально оценив ситуацию, в своём труде «Война в Салинас» он пишет следующее:

В этой провинции Богота имеется огромное озеро, и если Ваше Величество приказали бы осушить его, то Вы добыли бы там большое количество золота и изумрудов, которые в древности были брошены туда индейцами.

Культурное влияние

Литература 
 В философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» главный герой описывает свои приключения в Эльдорадо, а также обычаи этой страны (с конца 17 по 19 главы).
 В стихотворении Эдгара Алана По «Эльдорадо» рыцарь-скиталец замыслил найти Эльдорадо.
 «По багровой тропе в Эльдорадо», повесть Эдуарда Кондратова 1965 года рассказывает о походе Франсиско де Орельяны через южноамериканский континент.
 В книге Дэвида Лин Голмона «Легенда» говорится о том, что таится в недрах Эльдорадо.

Кинематограф 
 Фильм Вернера Херцога «Агирре, гнев Божий», повествующий об экспедиции конкистадора Лопе де Агирре.
 Полнометражный мультфильм «Дорога на Эльдорадо» (2000).
 Фильм «Затерянный город Z» (2016).
 В фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» конец фильма происходит в Эльдорадо.
 В сериале "Внешние отмели"(2020) одна из сюжетных линий разворачивается на поиске золотого города Эльдорадо.

Видеоигры 
 В приключенческом экшене 2007 года Uncharted: Drake's Fortune Эльдорадо является предметом поиска для главных героев.
 В пошаговой стратегии 2010 года Sid Meier’s Civilization V Эльдорадо является одним из «Чудес природы».
 В стратегии в реальном времени Age of Empires II: The Forgotten 2013 года есть кампания, посвящённая поискам Эльдорадо.

Музыка 
 В 1974 году группа ELO выпустила альбом Eldorado.
 В 1982 году советская группа Zodiac выпустила свой 2-й альбом, содержащий песню "Полёт над Эльдорадо".
 В 2005 году итальянский артист Dave Rodgers выпустил песню Eldorado, входящую в альбом Super Eurobeat Vol. 162.
 В 2010 году британская метал группа Iron Maiden выпустила альбом The Final Frontier, в котором есть песня El Dorado.
 В 2017 году колумбийская певица Shakira выпустила альбом El Dorado.
 В 2015 году известная корейская группа EXO выпустила 2-й альбом с песней El Dorado.  
 В 2015 году российская рок - группа Кукольный театр выпустила песню "По дороге в Эльдорадо".

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 В поисках Эльдорадо. — М.: Терра, 1997. — 168 с.: ил. — Серия «Энциклопедия исчезнувшие цивилизации».
 Дики Томас, Мэн Джон, Винсек Генри. Цари Эльдорадо / Пер. с англ. А. Биргера. — М.: ТОМ, 2004. — 176 с. — Серия «Сокровища мира».
 Палкевич Яцек, Капланек Анджей. В поисках золотого Эльдорадо. — М.: ООО «АСТ», 2006. — 448 с. — Серия «National Geographic».
 Рамсей Раймонд. Открытия, которых никогда не было / Пер. с англ. А. И. Улицкой. — М.: Прогресс, 1977. — 206 с.
 Созина С. А. На горизонте — Эльдорадо! Из истории открытия и завоевания Колумбии. — М.: Мысль, 1972. — 200 с.

Мифические государства
История Америки
Метафоры
Гипотетические земли
Гидрологические гипотезы